Hofstetten ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver von Hofstetten (1811–1883), deutscher Landschaftsmaler
 Johann Baptist von Hofstetten (1847–1887), Herausgeber des Socialdemokrat
 Joseph Aloys von Hofstetten (1736–1797), deutscher Ingenieur

Hofstetten ist der Name folgender Orte

in Österreich:
 Hofstetten (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Edlitz), Ortsteil von Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Hofstetten-Grünau), Katastralgemeinde von Hofstetten-Grünau, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Maria Anzbach), Ortsteil von Maria Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Katastralgemeinde von Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft der Gemeinde Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Pierbach), Katastralgemeinde von Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft der Gemeinde Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hofstetten (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft der Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich

in der Schweiz:
 Hofstetten bei Brienz, Gemeinde im Kanton Bern
 Hofstetten ZH (früher amtlich Hofstetten bei Elgg), ehemalige Gemeinde, Ortsteil der Gemeinde Elgg im Kanton Zürich
 Hofstetten bei Oberglatt, Ortsteil der Gemeinde Oberglatt im Kanton Zürich
 Hofstetten, Ortsteil der Gemeinde Hofstetten-Flüh im Kanton Solothurn
 Hofstetten, ein abgegangener Weiler und Ziegelhof bei Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen

in Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Hofstetten (Baden), Gemeinde im Ortenaukreis
 Hofstetten (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen, Ostalbkreis

 Hofstetten (Hochsträß), Wohnplatz auf der Gemarkung von Geislingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Hofstetten (Lauda-Königshofen), Wohnplatz auf der Gemarkung von Messelhausen, Gemeinde Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis

 Bayern:
 Hofstetten (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech
 Hofstetten (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut
 Hofstetten (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf
 Hofstetten (Deggendorf), Ortsteil der Gemeinde Deggendorf, Landkreis Deggendorf
 Hofstetten (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Hofstetten (Egglkofen), Ortsteil der Gemeinde Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hofstetten (Eging am See), Ortsteil der Gemeinde Eging am See, Landkreis Passau
 Hofstetten (Ensdorf), Ortsteil der Gemeinde Ensdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Hofstetten (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Hofstetten (Falkenstein), Ortsteil der Gemeinde Falkenstein, Landkreis Cham
 Hofstetten (Gemünden am Main), Ortsteil der Gemeinde Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart
 Hofstetten (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau
 Hofstetten (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen
 Hofstetten (Hilpoltstein), Ortsteil der Gemeinde Hilpoltstein, Landkreis Roth
 Hofstetten (Hitzhofen), Ortsteil der Gemeinde Hitzhofen, Landkreis Eichstätt
 Hofstetten (Kleinwallstadt), Ortsteil der Gemeinde Kleinwallstadt, Landkreis Miltenberg
 Hofstetten (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Gemeinde Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge
 Hofstetten (Kulmain), Ortsteil der Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreut
 Hofstetten (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn
 Hofstetten (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Hofstetten (Otterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Windorf, Landkreis Passau
 Hofstetten (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land
 Hofstetten (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hofstetten (Roth), Ortsteil der Gemeinde Roth, Landkreis Roth
 Hofstetten (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau
 Hofstetten (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Hofstetten (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Rottal-Inn
 Hofstetten (Sulzberg), Ortsteil der Gemeinde Sulzberg, Landkreis Oberallgäu
 Hofstetten (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Hofstetten (Bissingen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, → Thalheim (Bissingen)#Wüstungen

Siehe auch:
 Brauerei Hofstetten
 Hofenstetten
 Hofstätten
 Hofstätter
 Hofstetter
 Hofstett